Siskin steht für:

 Armstrong Whitworth Siskin, britisches Flugzeugmodell
 Skew Siskin, deutsche Rockband

Siehe auch:
 Schischkin
 Siskins, kanadisches Kunstflugteam